Брусса́р () — французьке прізвище.

Відомі носії 

 Юґ Бруссар — (1934—2019), французький плавець.
 Робер Бруссар — уповноважений поліції, тоді префект, активний бороць проти організованої злочинності 1970-х років у Франції.
 Філіп Бруссар — французький журналіст, лауреат премії Альберта-Лондреса за досягнення в друкованій пресі, син Робера Бруссара.
 Ізраель Бруссард (нар. 1994) — американський актор.
 Ріта Бруссар (1900—2003) — американська піаністка та музичний педагог.
 Ів Бруссар (1937-2018) — французький поет.

Див. також 
 Бруссард — місто в штаті Луїзіана.

Французькі прізвища